Hisar (; frühere Schreibweise: Hissar) ist eine Stadt (Municipal Corporation) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana.

Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Hisar ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Die Stadt hatte beim Zensus 2011 301.383 Einwohner, mit Vororten 307.024.

Etymologie 
Der frühere Name des Ortes lautete Warais. Den Namen Hisar (), eine Abkürzung von Hisar-e-Firosa, erhielt die Stadt, nachdem ungefähr im Jahr 1354 durch den Sultan von Delhi Firuz Schah Tughluq ein Fort errichtet worden war.

Verkehr 
Hisar ist ein Verkehrsknotenpunkt. 
Die nationalen Fernstraßen NH 10 (Fatehabad–Hansi) und NH 65 (Rajgarh–Barwala) kreuzen sich in Hisar. Von Hisar führen Eisenbahnverbindungen nach Hansi, Barwala, Sirsa und Rajgarh.
Außerdem existiert ein Flugplatz, der am nördlichen Rand der Stadt liegt.

Klima 
Das Klima in Hisar wird als lokales Steppenklima bezeichnet. Das ganze Jahr über fallen geringe Mengen an Niederschlag. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen noch die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 459 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 25,1 °C.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Saina Nehwal (* 1990), Badmintonspielerin

Weblinks 

 hisar.nic.in (Webseite des Distrikts)

Einzelnachweise 

Municipal Corporation in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Hisar